Дзинага́ () — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр Гуларского сельского поселения.

Топонимика 
Название с. Дзинага объясняется из сван. жинагъ «агнец», «барашек». Очевидно, это место когда-то было пастбищем для мелкого рогатого скота у грузин, живущих за Караугомским перевалом.

История 

В селении проживали следующие фамилии: Баграевы, Газаовы, Гобаевы, Керчелаевы, Костановы, Кужеловы, Легоевы, Малиевы, Ортабаевы.

География 
Расположено в юго-западной части региона, в Дигорском ущелье, у реки Гулардон, на правом берегу реки Урух.

Население

Инфраструктура 
Село находится в национальном парке «Алания».

Погранзастава.

Между сёлами Дзинага и Гулар находится объект культурного наследия регионального значения (архитектура) — средневековая жилая сторожевая башня Перисаевых

Среди выявленных объекты культурного наследия (история)
 Обелиск односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, находящийся	на восточной окраине кладбища. Сооружён в 1967 год

Транспорт 
Действует (ноябрь 2020) автобусный маршрут 272 «Владикавказ — Автовокзал № 1 Дзинага».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  // «Осетия-Ирыстон» (01-15.11.2021)

Населённые пункты Ирафского района